Insectivoor (ecologie): een willekeurig organisme dat insecten als hoofdvoedsel gebruikt
 Insectivora (taxonomie): een verouderde benaming voor de taxonomische orde van insecten-etende zoogdieren of insecteneters.